Byrd Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Byrd Township (Missouri)
 Byrd Township (Ohio)